Kanjo ima više značenja:
 Kanjo (Komo)
 Kanjo (Kozenca)
 Kanjo (Trento)